Иван Филинов:
 Филинов, Иван Борисович (?—1890) — городской голова города Кургана (1875—1879), курганский 2-й гильдии купец.
 Филинов, Иван Иванович (1861—?) — городской голова города Кургана (1893—1895).